Slovo Olympic má více významů:

 Olympic – česká hudební skupina
 Třída Olympic – třída zaoceánských parníků
 RMS Olympic – britská loď z roku 1911 této třídy
 Hotel Olympik – pražský hotel
 Radio Olympic –  název české rozhlasové stanice Oldies Radio používaný v letech 2002–2007

Dále také:
 Olympic Watch – mezinárodní občanské sdružení